Elsevier Weekblad, een Nederlands opinieweekblad
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, een cultureel en literair maandblad.
Elsevier (uitgeverij), voorheen Elsevier Science, een uitgeverij van wetenschappelijke literatuur
Uitgeverij Elsevier Weekblad, de uitgeverij die door het weekblad is opgezet
Reed Elsevier oftewel RELX, een Nederlands-Britse uitgeversgroep (waar uitgeverij Elsevier deel van uitmaakt)
Elsevier (geslacht), Nederlands geslacht van boekhandelaars, uitgevers en drukkers, 16e-18e eeuw
Lodewijk Elsevier (1540-1617), Nederlands uitgever
Abraham Elsevier (1592-1652), Nederlands uitgever, kleinzoon van Lodewijk
Aegidius Elsevier (voor 1580–1651), Nederlands boekhandelaar en koopman
Matthijs Elsevier (1564-1652), Nederlands boekhandelaar en boekdrukker
Louwijs Aernouts Elsevier, Delfts kunstschilder uit de Gouden Eeuw